Dobra (gromada w powiecie brzezińskim)
 Dobra (gromada w powiecie krapkowickim) (prudnicki/krapkowicki)
 Dobra (gromada w powiecie limanowskim)
 Dobra (gromada w powiecie nowogardzkim)
 Dobra (gromada w powiecie oleśnickim)
 Dobra (gromada w powiecie tureckim)
 Dobra (gromada w powiecie szczecińskim)

Zobacz też: gromada Słubica Dobra